Dragutin Dimitrijević – militare serbo
 Nenad Dimitrijević – cestista macedone
 Vladimir Dimitrijević – editore serbo
 Braco Dimitrijević – artista bosniaco